Вечный огонь в Сараево (, ) — памятник военным и гражданским лицам, погибшим в Сараево во время Второй мировой войны от рук немецких солдат и их хорватских сателлитов. Открыт 6 апреля 1946 года в первую годовщину освобождения Сараево силами Народно-освободительной армии Югославии.

Памятник находится в центре Сараево на пересечении улиц Маршала Тито, муллы Мустафы Башеские и Ферхадии (ранее последняя называлась в честь Васо Мискина-Чёрного). Огонь горел все годы с момента открытия монумента, за исключением осады Сараева в 1992—1995 годах, когда в городе больше не было топлива.

Текст

Галерея

Примечания 

Здания и сооружения Сараева
Национальные памятники Боснии и Герцеговины
Памятники Второй мировой войны
Здания и сооружения, построенные в 1946 году